La liste des joueurs du FC Bourges regroupe l'ensemble des joueurs de football ayant effectué au moins un match officiel avec l'équipe première du club.

Liste

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Z

Notes

Sources 
 
 Fiche du Bourges 18 sur footballdatabase.eu

Bourges
FC Bourges